Lianghekou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianghechang, ort, Sichuan, 
 Lianghekou (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar